Édouard Boittelle (1816-1902), homme politique français ;
 Symphorien Boittelle (1813-1897), homme politique français.